Voronin
 Andrij Voronin
 Vjačeslav Voronin
 Vladimir Voronin
 Valerij Voronin
 Vladimir Ivanovič Voronin
 Isole di Voronin